Ферден (нем. Verden) — многозначный термин; топоним.

 Ферден — город на реке Аллер в Германии, в земле Нижняя Саксония, входит в одноимённый район.
 Ферден — район в Германии.